Brittiska kan syfta på:

Brittiska språk – en språkgrupp
Brittiska (språk) – ett keltiskt språk
Brittisk engelska – en dialekt av engelska
Brittiska – en kvinnlig medborgare i Storbritannien

Se även 
 Brittisk
 Britter